Straßmühle ist der Ortsname von

 Straßmühle (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Straßmühle (Pyrbaum), Ortsteil des Marktes Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
Siehe auch:
 Straßenmühle